Invader (terme anglais signifiant « envahisseur ») peut faire référence à :

 Invader, artiste réalisant des mosaïques inspirées du jeu vidéo Space Invaders ;
 Invader, un jeu vidéo de type shoot 'em up développé par Formula, sorti en 2002 sur Game Boy Advance ;
 Douglas A-26 Invader, avion d'attaque au sol américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 The Invaders, titre anglais de la série connue sous le titre francophone de Les Envahisseurs ;
 Invaders, nom anglais d'une équipe de personnages des comics Marvel, appelée Envahisseurs en France ;
 Invader Zim, série télévisée d'animation américaine ;
 Lord Invader (1915-1962), chanteur de calypso trinidadien.
 Invader Invader, chanson de la chanteuse japonaise Kyary Pamyu Pamyu.

Homonymie de titre